Il Vernaccia di Serrapetrona spumante è un vino DOCG  la cui produzione è consentita in un territorio molto circoscritto, che comprende l'intero comune di Serrapetrona e parte dei comuni di Belforte del Chienti e San Severino Marche tutti in Provincia di Macerata.
Il vino è prodotto nella versione secco e nella tipologia dolce.

Caratteristiche organolettiche 
spuma: persistente a grana fine
colore: dal granato al rubino
odore: caratteristico vinoso
sapore: caratteristico, da secco a dolce con fondo gradevolmente amarognolo

Storia 

La Vernaccia D.O.C.G. di Serrapetrona proviene da uve del vitigno omonimo, coltivato fin dagli antichi tempi. Si ricorda che Aristide Conti, nella Storia di Camerino e dintorni, riferisce che nel Medio Evo, un polacco al soldo di truppe mercenarie, attratto dalla Vernaccia prodotta nella zona esclamasse: “Domine, Domine quare non Borgianasti regiones nostras” (Signore, Signore, perché non hai fatto le nostre terre come Borgiano? - Borgiano è una frazione del Comune di Serrapetrona).

Certo è che nel 1893 la produzione era tanto piccola che si diede per estinto il suo vitigno, la Vernaccia nera, anche se nel 1876 un documento ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, il “Bollettino Ampelografico”, sottolineava come “fin dal 1872 la Vernaccia venne dichiarata la prima delle uve colorate per fornire eccellenti vini da pasto”.

Vino raro ma molto apprezzato: scrittori di fama, come Mario Soldati, e gastronomi illustri hanno celebrato le sue virtù.

Ogni novembre Serrapetrona celebra il vitigno Vernaccia nera con la manifestazione  Appassimenti Aperti: due domeniche in cui i produttori aprono le porte degli appassimenti, i luoghi dove le uve vengono riposte dopo la vendemmia ad appassire, disposte in cassette o appese, anche al soffitto, richiamando lontane usanze.

Abbinamenti 
Pasticceria secca, crostata con confettura ai frutti di bosco o qualsiasi altro dolce con salse ai frutti di bosco.

Produzione spumante secco 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Macerata  (1990/91)  1272,23
Macerata  (1991/92)  1991,95
Macerata  (1992/93)  1581,08
Macerata  (1993/94)  1483,64
Macerata  (1994/95)  1859,59
Macerata  (1995/96)  1958,08
Macerata  (1996/97)  1203,15

Note

Voci correlate 
Cucina marchigiana
Vernaccia Nera

Collegamenti esterni 

Vini DOC della provincia di Macerata
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vernaccia Nera
Vini DOCG della provincia di Macerata
Serrapetrona
Vini spumanti